Pasta (neulateinisch für Teig) steht für:
 Pasta, italienische Teigwaren
 Paste, halbfeste, aus Salbe und Pulver gemischte Arzneizubereitung zur Anwendung auf der Haut und an Schleimhäuten
 einen Ortsteil der Gemeinde Rivalta di Torino in der Provinz Turin, Italien

Pasta ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea von Pasta (1706–1782), italienischer Mediziner
 Carlo Pasta (1822–1893), Schweizer Arzt und Politiker
 Giuditta Pasta (1797–1865), italienische Sängerin 
 John R. Pasta (1918–1984), US-amerikanischer Physiker und Informatiker
 Narciso Pasta (1873–1944), italienischer Bahnradsportler
 Paulo Pasta (* 1959), brasilianischer Maler, Zeichner, Illustrator und Hochschullehrer 

Siehe auch:
 Nukleare Pasta

 Pasda
 Paste (Begriffsklärung)